Jamba (Huíla), een plaats in de Angolese provincie Huíla
 Jamba (Cuando Cubango), een plaats in de Angolese provincie Cuando Cubango
 Almerindo Jaka Jamba, een Angolees politicus
 Jamba (voetballer) (João Pereira), een Angolese voetballer
 Jamba!, een van oorsprong Duitse aanbieder van artikelen voor de mobiele telefoon